Гран-при Германии 1970 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1970 года. Автогонки прошли 2 августа 1970 года на трассе Хоккенхаймринг в ФРГ.

Питер Гетин заменил в «Макларене» Дэна Герни. БРМ сократила число своих автомобилей до двух, отстранив от гонок Джорджа Итона. Сильвио Мозер вновь предпринял попытку пробиться на старт за рулём «Беллази», но потерпел неудачу, так же как и Брайан Редман и появившийся на один этап Хуберт Хане на частном «Марче».

Квалификацию выиграл Жаки Икс, опередивший Йохена Риндта на 0,2 секунды. В гонке эти два гонщика боролись за лидерство на протяжении почти всей дистанции, постоянно сменяя друг друга на первом месте, но в итоге Риндт сумел одержать четвёртую победу подряд, опередив на финише Икса всего на 0,7 секунды.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Август 1970 года
Спортивные соревнования в Хоккенхайме